Соревнования в индивидуальной гонке на 15 км среди женщин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 9 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2016